Denumirea de Jaca se poate referi la:
 Jaca, oraș în Spania;
 Jaca, sat în județul Hajdú-Bihar, Ungaria.